est une expression anglo-saxonne signifiant « 12 singes ». Elle peut faire référence à :

  titre original de L'Armée des douze singes, film de Terry Gilliam sorti en 1995 ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur Syfy.

Voir aussi